Чхонмахо (), или Чонма (), называемый также Чхоллима (), — северокорейский средний танк обр. 1976. Лицензионная копия советского Т-62. С момента создания неоднократно подвергался модернизации. Ввиду секретности сведения о танке Чхонмахо скудны. Танки этого типа публично демонстрировались, участвуя в военном параде в Пхеньяне 25 апреля 1992 года.

Модификации 

 Средний танк обр. 1976 «Чонма» («Chonma») — лицензионная версия советского Т-62. 150 танков поставлено в Иран в 1982—1985 гг.
 Средний танк обр. 1992 «Чонма-2» — оснащён динамической защитой, эквивалент по защите от КС 500 мм
 Средний танк обр. 89 года Чучхе (то есть 2000 года по «общемировому» исчислению) «Чонма-98» — танк имеет массу 38 тонн. Декларируется, что все танки серии «Чонма», начиная с «Чонма-98», имеют композитное бронирование с эквивалентом по броневой стали для лба (башни) в 900 мм
 Средний танк 90 года Чучхе (то есть 2001 года) «Чонма-214» — масса 38 тонн
 Средний танк 92 года Чучхе (то есть 2003 года) «Чонма-215» — масса 39 тонн
 Средний танк 93 года Чучхе (то есть 2004 года) «Чонма-216» — масса 39 тонн, 6 опорных катков
 Средний танк 98 года Чучхе (то есть 2009 года) «Сонгун-915» («Seon’gun-915») — новая башня. Масса 44 тонны, ширина 3,502 м, высота 2,416 м, танк способен преодолевать траншею шириной 2,8 м, брод глубиной 1,2 м и реку (видимо, с ОПВТ) глубиной 5 м. Декларируется удельная мощность 27,3 л.с. на тонну (что дает мощность двигателя в 1200 л.с.) и максимальная скорость более 70 км/ч. Танк оснащён куполообразной литой башней с композитным наполнителем, верхняя лобовая деталь с комбинированным наполнителем, эквивалент по стальной броне 900 мм. На верхней детали корпуса и башне устанавливается динамическая защита эквивалентом по КС в 500 мм. Танк имеет 125-мм пушку, 14,5-мм зенитный пулемет, установленные над маской пушки две ПУ ПТРК «Bulsae-3», который заявляется как аналог ПТРК «Корнет» и имеет дальность стрельбы до 5,5 км. На башне также устанавливается спаренная ПУ ПЗРК «Hwa’Seong Chong» с дальностью стрельбы до 5 км и досягаемостью по высоте 3,5 км. Танк оснащён инфракрасными приборами ночного видения, лазерным дальномером, цифровой системой управления огнём с БЦВМ, аппаратурой постановки помех в инфракрасном диапазоне, системой пожаротушения и системой защиты от ОМП.
В 2017 году в Пхеньяне во время парада в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена была продемонстрирована новая версия северокорейского танка "Чонма-216", который некоторые военные эксперты прозвали "комбайном смерти".

См. также 

 Покпхунхо

Ссылки 
 КНДР: самые секретные танки мира 
 В КНДР танк "Чонма-216" превратили в "комбайн смерти" 
Видео

Примечания 

Танки КНДР
Основные боевые танки